Unión Demócrata Cristiana (UDC) puede referirse a:

 Unión Mundial Demócrata Cristiana (la Internacional Demócrata Cristiana, actualmente Internacional Demócrata de Centro) 
 Unión Demócrata Cristiana de Alemania (Christlich Demokratische Union Deutschlands -CDU-)
 Unión Demócrata Cristiana (RDA)
 Unión Democrática Cristiana (República Dominicana)
 Unión Demócrata y Cristiana Eslovaca-Partido Democrático
 Unión Demócrata Cristiana (España) (véase Federación de la Democracia Cristiana y Unión de Centro Democrático)
 Unión Demócrata Cristiana (Ecuador)
 Unión Demócrata Cristiana (Nicaragua).